Korea Aerospace Industries ( корейская: 한국 항공 우주 산업, Hanja: 韓國 航空 宇宙 産業), обычно называемая KAI, является южнокорейской аэрокосмической и оборонной компанией. Изначально KAI являлся совместным предприятием Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries (аэрокосмическое подразделение) и Hyundai Space and Aircraft Company (HYSA), которое  было создано в 1999 году по распоряжению правительства Южной Кореи после возникших финансовых проблем во время азиатского финансового кризиса 1997 года. Штаб-квартира и основные заводы KAI расположены в Сачоне, провинция Южный Кёнсан.

Проекты 
В 2008 году KAI изучил 60-местный региональный реактивный самолет KRJ: T-tail, четырехосный самолет, который можно разместить 100 мест, аналогично Bombardier CRJ.  В 2010 году KAI изучал проект запуска турбовинтового двигателя на 90 мест, который был объявлен еще в 2011 году. В октябре 2012 года было объявлено о сделке между Bombardier Aerospace и правительственным южнокорейским консорциумом, направленной на разработку 90-местного турбовинтового регионального авиалайнера, рассчитанного на запуск в 2019 году. Консорциум будет включать в себя Korea Aerospace Industries и Korean Air Lines. KAI изучал свой 90-местный турбовинтовой двигатель примерно до 2014 года, в то время как Avic запустила свой MA700 в конце 2013 года.

KAI должен построить самолеты бизнес-джета Gulfstream G280 для своего производителя IAI вместо Triumph Group: 300 комплектов до 2030 года за 529 миллионов долларов на новом заводе в Госунге, 30   км (20   миль) от основного завода Sacheon. Затем KAI стремится построить лицензированный гражданский самолет с 2023 года и хочет разработать 50-70-местный турбовинтовой или турбовентиляторный региональный авиалайнер, чтобы завершить предварительные  разработки к 2022 году для запуска в 2030 году.

Продукция 

 Лицензионная продукция 

 MBB / Kawasaki BK 117   : Hyundai Space and Aircraft Company в 1989 году собрал BK-117.
 MBB Bo-105 KLH (1989)   : Daewoo Heavy Industries (авиационно-космическое подразделение), боевая версия CBS-5, выпущенная по лицензии.
 KF-16 (1991)   Samsung Aerospace произвела 140 истребителей F-16 C / D Block 52 по лицензии Lockheed Martin в 1990-х годах. 
 Airbus H155 : KAI LCA и LAH (легкий гражданский вертолет и легкий вооруженный вертолет) 

 Обновление и модификация 

 Р-3CK
 Lockheed C-130 Геркулес
 Westland Lynx
 Боинг 737 AEW &amp; C

 Самолеты 

 KAI KT-1 Woongbi (2000)
 КАИ Т-50 Беркут (2005)
 KAI KC-100 Naraon (2011) - 4-х местный однопоршневой авиадвигатель общего назначения 
 KAI KT-100 (2015) - военный поршневой базовый тренажер

 Вертолет 

 KAI KUH-1 Surion (2013)

 Беспилотные летательные аппараты 

 KAI RQ-101 Songgolmae (2001): на международном уровне, как Night Intruder 300

Совместное развитие 

 Вертолет Bell 427 разработан и изготовлен Bell Helicopter и Samsung Aerospace Industries.
 Вертолет Bell 429 разработан и изготовлен Bell Helicopter и Samsung Aerospace Industries.

Спутники 

 Корейские многоцелевые спутники № 1, 2, 3 и 5

Ракета-носитель 

 Корейская ракета-носитель (KSLV) -II :  KSLV-II была разработана для создания комбинированной тяги в 300 тонн путем параллельного соединения четырех двигателей на жидком топливе класса 75. KSLV 2 - это пусковая установка, предназначенная для космического корабля, который Южная Корея предлагает отправить на Луну к 2020 году. Предполагается, что лунный посадочный аппарат появится в 2025 году.

Будущие проекты 

 KAI KF-X - Экспериментальный корейский истребитель 
 Пассажирский самолет среднего размера KAI - о совместной разработке 90-местного турбовинтового самолета к 2019 году. 
 Беспилотники нового поколения KAI - как разработчики беспилотных летательных аппаратов на уровне армии РК.

Примечания

Ссылки 

 Корейский сайт аэрокосмической промышленности
 Глобальная безопасность на KAI

Наука в Республике Корея
Производители вертолётов